Уи́чито (также: Вичита;  ) — город в США, крупнейший населённый пункт штата Канзас. Расположен в южной части штата Канзас на реке Арканзас в округе Седжуик. Официальное русское название города «Уичито» (с окончанием -о) соответствует реальному американскому произношению этого названия и употребляется на всех русскоязычных картах США, а также во всех географических энциклопедиях, опубликованных в России.

Население города составляет более 360 тысяч человек, что делает его 51-м по величине в США.

Город был основан в 1870 г. предпринимателями, которые вели бизнес с коренными жителями племени уичита, от которого и произошло название города. Они же создали Чизхолмскую дорогу, предназначенную для передвижения крупного рогатого скота. Дорога позволила соединить северные рынки страны с восточными.

В начале XX века Клайд Сессна и Уолтер Бич начали разрабатывать проекты, напрямую связанные с полётами, что дало Уичитo прозвище Авиационная столица мира (). К началу 30-х годов в городе появились такие производители самолётов, как Stearman, Cessna, Mooney и Beech. В настоящее время Cessna и Hawker Beechcraft по-прежнему базируются в Уичитo, наряду с Learjet и Spirit AeroSystems. Здесь же расположены филиалы Airbus и Боинг.

Также Уичитo — один из важнейших культурных и развлекательных центров в Канзасе. Ночные клубы, рестораны, торговые центры, музеи, парки — всё это является неотъемлемой частью жизни города. В центре Уичито построена арена на 15000 мест, строительство которой завершено в 2010 г.

В июле 2006 года в журналах CNN/Money и Money Magazine Уичитo занимал 9-е место в рейтинге Top 10 крупных городов США по привлекательности жизни. А в 2008 году журнал MSN Real Estate назвал его Лучшим недорогим городом в США.

География 
Согласно Бюро переписи населения США, город занимает площадь 423,7 км², из которых 11,14 км² приходится на воду.

Уичито располагается на Среднем Западе США. Географически находится на границе Великих равнин и Центральных равнин. Область образована речными, преимущественно песчаными, отложениями рек. Река Арканзас протекает с севера на юг и условно делит город на западную и восточную части. Пересекая город, Арканзас пополняется несколькими притоками, крупнейший из которых Малый Арканзас, впадающий в Арканзас непосредственно на западе от центра города. С севера на юг западной части города проведён канал Valley Center Floodway, в простонародье «Большая канава» (Big Ditch), который отводит часть реки Арканзас, и возвращает водный поток уже за пределами города, на юге. Этот и ещё один водоканал являются защитной системой города от наводнений.

Климат 
Уичито располагается в континентальном климате, с жарким, сухим летом и прохладной, но сухой зимой. В течение года температура колеблется в среднем от −7 °C в январе до 40 °C в июле. Средняя максимальная температура составляет 32 °C (приблизительно 64 дней в году) и иногда достигает 40 °C (14 дней в году). Средняя минимальная температура составляет 0 °C (приблизительно 108 дней в году). Падение температуры происходит в конце октября — начале ноября, а повышение — в середине апреля.

В городе выпадает в среднем более 760 мм осадков ежегодно, основная часть которых приходится на май-июнь. Ежегодная сумма осадков колеблется от 560 до 1000 мм в зависимости от района. Осадки выпадают в среднем 88 дней в году. На зимние снегопады приходится в среднем 43 см, на дожди — 20 см. В среднем 18 дней в году на улицах лежит снег глубиной по меньшей мере 1 дюйм.

Город уязвим для суровых погодных условий: в период с марта по июнь проходят частые грозы, которые иногда сопровождаются градом, а иногда и торнадо. 26 апреля 1991 на территории США одновременно действовало 55 торнадо, большая часть которых пришлась на Оклахому и Канзас. В Оклахоме погибли 2 человека, в Канзасе — 19. 3 мая 1999 по территории Оклахомы и Канзаса прошёл торнадо мощностью F4. В Оклахоме погибли 40 человек, в Канзасе — 6, в Теннесси — 3, в Техасе — 1.

Демография 

Население Уичито составило 357698 человек в 2006, за последние 6 лет увеличившись на 6188 человек, или на 1,8 %. Население Уичитской агломерации, включающей в себя округа Седжвик, Батлер, Харви и Самнер, составило 596452 человек, 245159 домашних хозяйства, что делает её 84-й по размерам в США.

По итогам переписи населения в 2000, в городе проживало 344284 человека, 139087 домашних хозяйств и 87763 семей. Плотность населения 2536.1 человек на квадратную милю (979.2/км²). Были 152119 единиц жилья при средней плотности 1120.6 единиц на квадратную милю (300.3/км²). Расовый состав населения города — 75,20 % белых, 15,62 % афроамериканцев, 1,16 % коренных американцев, 3,96 % азиатов, 0,06 % жителей тихоокеанских островов, 5,10 % жителей прочих рас и 3,10 % жителей смешанных рас. Испаноязычные или жители латиноамериканского происхождения составляют 9,62 % от общей численности населения.

В городе 139087 домашних хозяйств, из них 32,1 % имели детей в возрасте до 18 лет, 47,3 % — состояли в браке и жили совместно, 11,6 % — женщины-одиночки, а 36,9 % — не имели семей. 31,2 % всех домохозяйств состоят из одного человека, 9,3 % — лица старше 65 лет, живущие в одиночку. Средний размер домохозяйства — 2,44 человека, а средний размер семьи — 3,10 человек.

Возрастной состав населения города — 27,1 % жителей в возрасте до 18 лет, 10,1 % — от 18 по 24, 30,7 % — от 25 до 44 лет, 20,2 % — от 45 до 64 лет и 11,9 % — 65 лет и старше. Средний возраст составил 33 года. На каждые 100 женщин приходилось 97,1 мужчины. На каждые 100 женщин возрастом старше 18 лет приходилось 94,6 мужчины.

Среднегодовой доход домашних хозяйств в городе составил $ 39939, а среднегодовой доход семей — $ 49247. У мужчин среднегодовой доход составляет $ 36457 против $ 20288 у женщин. Среднегодовой доход на душу населения в городе составил $ 20647. 8,4 % семей и 11,2 % населения находились ниже черты бедности, в том числе 14,4 % — лица в возрасте до 18 лет и 7,6 % — лица старше 65 лет.

Транспорт 
Большинство населения Уичито совершает путешествия по Канзасу на автомобилях. Рядом с городом проходят автомагистрали The Kansas Turnpike (Interstate 35), Interstate 135, Interstate 235, и шоссейные дороги US Route 54/400 и K-96.

В городе проходят 18 автобусных маршрутов, по которым передвигается 51 автобус.

Ближайшая Amtrak-станция находится в Ньютоне, штат Канзас, расположенном на 32 километра севернее Уичито, осуществляющая перевозки на юго-западном направлении (между Лос-Анджелесом и Чикаго). Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию участок железной дороги между Ньютоном и Оклахомой-Сити.

В Уичито расположен крупнейший аэропорт в штате Канзас, Wichita Mid-Continent Airport. Рейсы в другие города осуществляются с помощью 9 коммерческих перевозчиков. В настоящее время Wichita Mid-Continent Airport перевозит приблизительно 1,6 миллиона пассажиров ежегодно. Также к услугам жителей Уичито предоставлен Colonel James Jabara Airport, расположенный в 14 километрах к северо-востоку от города.

Внутреннее деление 

Центр Уичито ограничивается рекой Арканзас с востока, Вашингтон-стрит — с запада, Келлогг-авеню — с севера и 13-й стрит с юга. Его достопримечательностями являются Century II, The Garvey Center и The Epic Center. Особую значимость представляет Старый городок (Old Town), занимающий по площади 2-3 квадратные мили.

Наиболее примечательные районы Уичито — Риверсайд и Колледж Хилл. Риверсайд расположен к северо-западу от центра города, на реке Арканзас, и окружает Риверсайд Парк площадью 0,49 км². Колледж Хилл расположен к востоку от центра города и к югу от Уичитского штатного университета. Колледж Хилл является одним из наиболее исторических кварталов, наряду с Делэно на западе и Мидтауном на севере Уичито.

Также в состав Уичито входит небольшой городок Истборо, расположенный к востоку от Колледж Хилл.

В городе расположены два крупных торговых центра — Таун Ист Сквер и Таун Уэст Сквер, расположенные соответственно на востоке и западе города. Они являются собственностью Simon Property Group. В каждом из них размещено более 100 магазинов и ресторанов. Также в Уичито есть Bradley Fair Mall, в котором размещено 57 магазинов и ресторанов.

Культура 
Уичито является культурным центром штата Канзас. Художественный музей Уичито, Музыкальный театр Уичито, Уичитский симфонический оркестр, Театр Орфея составляют основную культурную ценность города. В Старом городке, Делано и Саут Коммерси-стрит расположены художественные галереи.

Уичито — родной город известной хеви-металической группы Manilla Road.

Города-побратимы 
 : Канкун, Тлальнепантла-де-Бас
 : Кайфэн
 : Орлеан

Примечания

Ссылки 
 

Города Канзаса
Окружные центры Канзаса